Сен-Сове́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на схід від Парижа, 70 км на північний схід від Безансона, 27 км на північний схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 799 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1858,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Сен-Совер
 Сен-Совер на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Совер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Совер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Совер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Совер на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона